Novi članovi lige:

ispali iz SuperLige nakon sezone 2003/04.:

plasirali se iz Segunde Divisao nakon 2003/04.:

Konačna ljestvica Lige de Honre 2004/2005.

Ut = odigrano utakmica;  Pob = pobjede;  N = neriješeno odigrane utakmice;  Por = porazi;  Pos = postignuti pogodci;  Pri = primljeni pogodci; RP = razlika pogodaka; Bod = bodovi; P = prvak; I = ispali iz lige (u razigravanju ili iz drugih razloga); Pla = plasirali se u višu ligu

Iz lige su ispali 11.-i Felgueiras, 16.-a Alverca (iz novčarskih razloga), a Sporting Espinho po plasmanu, kao 18.-i.

Ljestvica najboljih strijelaca 

 Mj.  Igrač           Klub          Pog
 1. Rincón        Paços de Ferreira 18
 2. Evandro       Maia              17
 3. Hermes        Marco             16
 4. Hugo Henrique Santa Clara       15
 4. João Pedro    Leixões           15
 6. Wesley        Gondomar          14
 7. Rui Miguel    Aves              13
 8. Didi          Marco             12
 9. Mateus Portimonense 11
 9. Serjão        Portimonense      11

Liga de Honra